Die 39. Nordischen Skiweltmeisterschaften wurden vom 19. bis 28. Februar 1993 in der schwedischen Stadt Falun ausgetragen, wo es schon 1954 und 1974 diese Weltmeisterschaften gegeben hatte.

Erfolgreichste Nation war wiederum Norwegen mit sechs Goldmedaillen. Russland und Japan errangen je dreimal Gold, allerdings kamen für die russischen Athleten noch zahlreiche Silber- und Bronzemedaillen hinzu, was bei den Japanern nicht der Fall war. Ein ganz Großer der Langlaufszene trumpfte auch hier wieder auf: Der Norweger Bjørn Dæhlie errang gleich drei Goldmedaillen und dazu noch eine Bronzene. Sehr erfolgreich waren auch der Japaner Kenji Ogiwara – zweimal Gold – in der Nordischen Kombination sowie der Norwegen Espen Bredesen – ebenfalls zweimal Gold – im Skispringen. Bei den Frauen errangen Stefania Belmondo (Italien) und Larissa Lasutina (Russland) im Langlauf je zwei Goldmedaillen und zusätzlich je eine Silberne.

Langlauf Männer 
 Detaillierte Ergebnisse

10 km klassisch 

Weltmeister 1991:  / Olympiasieger 1992: 

Datum: 22. Februar 1993

Der Norweger Sivertsen war ursprünglich lediglich als Ersatzmann vorgesehen.

Verfolgungsrennen (10 km klassisch + 15 km Freistil) 

Weltmeister 1991:  –als 15 km klassisch im Programm / Olympiasieger 1992: 

Datum: 24. Februar 1993

30 km klassisch 

Weltmeister 1991:  –als 15 km klassisch im Programm / Olympiasieger 1992: 

Datum: 20. Februar 1993

50 km Freistil 

Weltmeister 1991:  / Olympiasieger 1992: 

Datum: 28. Februar 1993

4 × 10 km Staffel 

Weltmeister 1991:  (Øyvind Skaanes, Terje Langli, Vegard Ulvang, Bjørn Dæhlie)
Olympiasieger 1992:  (Terje Langli, Vegard Ulvang, Kristen Skjeldal, Bjørn Dæhlie)

Datum: 26. Februar 1993

Langlauf Frauen 
 Detaillierte Ergebnisse

5 km klassisch 

Weltmeisterin 1991:  / Olympiasiegerin 1992: 

Datum: 21. Februar 1993

nicht angetreten:

Verfolgungsrennen (5 km klassisch + 10 km Freistil) 

Weltmeisterin 1991:  – als 10 km Freistil ausgetragen / Olympiasiegerin 1992: 

Datum: 23. Februar 1993

15 km klassisch 

Weltmeisterin 1991:  / Olympiasiegerin 1992: 

Datum: 19. Februar 1993

30 km Freistil 

Weltmeisterin 1991:  / Olympiasiegerin 1992: 

Datum: 27. Februar 1993

4 × 5 km Staffel 

Weltmeisterinnen 1991:  (Ljubow Jegorowa, Raissa Smetanina, Tamara Tichonowa, Jelena Välbe)
Olympiasiegerinnen 1992:  (Jelena Välbe, Raissa Smetanina, Larissa Lasutina, Ljubow Jegorowa)

Datum: 26. Februar 1993

* Da die Anmeldung zur WM vor der Trennung der Tschechoslowakei stattgefunden hatte, startete Tschechien zusammen mit der Slowakei als gemeinsames Team.

Skispringen Männer 
Detaillierte Ergebnisse

Normalschanze K90 

Weltmeister 1991:  / Olympiasieger 1992: 

Datum: 27. Februar 1993
Auf der kleinen Schanze fühlten sich die ÖSV-Springer benachteiligt, da die Jury nach einem 92,5 m-Sprung (2,5 m über dem K-Punkt) von Stefan Horngacher verkürzen ließ und diesen um eine Medaillenchance brachte. Kritikpunkt war, dass auf der Großschanze Bredesen den K-Punkt um 10,5 m übersprungen hatte und nicht verkürzt worden war.

Großschanze K120 

Weltmeister 1991:  / Olympiasieger 1992: 

Datum: 21. Februar 1993
Franci Petek landete am 16. Februar beim ersten Trainingssprung auf der Großschanze auf dem Rücken, überschlug sich mehrmals und erlitt einen Haarriss im rechten Oberschenkel. Er flog am 17. Februar nach Slowenien zurück.

Im Probedurchgang erlitt Werner Rathmayer eine Halswirbelstauchung und mittlere Gehirnerschütterung. Als Ersatz wurde Martin Höllwarth nominiert.

Das Springen brachte für Nieminen gerade 69 m im ersten Durchgang, mit 114 m kam er dann noch auf Rang 29.

Team Großschanze K120 

Weltmeister 1991:  (Heinz Kuttin, Ernst Vettori, Stefan Horngacher, Andreas Felder) 
Olympiasieger 1992:  (Ari-Pekka Nikkola, Mika Laitinen, Risto Laakkonen, Toni Nieminen)

Datum: 23. Februar 1993

Die Platzierung der deutschen Mannschaft war das schlechteste WM-Ergebnis seit der Einführung des Wettbewerbs elf Jahre zuvor, was vor allem dem inzwischen überholten Parallel-Stil lag. Die deutschen Skispringer hatten teilweise noch nicht auf den neuen V-Stil umgestellt.

* Da die Anmeldung zur WM vor der Trennung der Tschechoslowakei stattgefunden hatte, startete Tschechien zusammen mit der Slowakei als gemeinsames Team.

Nordische Kombination Männer 
 Detaillierte Ergebnisse

Einzel (Normalschanze K90/15 km) 

Weltmeister 1991:  / Olympiasieger 1992: 

Datum: 18. Februar 1993

Team (Normalschanze K 90/3 × 10 km) 

Weltmeister 1991:  (Günter Csar, Klaus Ofner, Klaus Sulzenbacher) 
Olympiasieger 1992:  (Reiichi Mikata, Takanori Kōno, Kenji Ogiwara)

Datum: 25. Februar 1993

Medaillenspiegel 

 eine gemeinsame Medaille beim Team-Springen auf der Großschanze

Literatur 
 Hermann Hansen, Knut Sveen: VM på ski '97. Alt om ski-VM 1925–1997. Adresseavisens Forlag, Trondheim 1996, ISBN 82-7164-044-5.

Weblinks 
 39. Nordische Ski-Weltmeisterschaften 1993 in Falun, Schweden auf ifosta.de, abgerufen am 24. Mai 2017
 Die drei Erstplatzierten bei Olympischen Winterspielen & Ski-Weltmeisterschaften, Seiten 50/51 auf deutscherskiverband.de (PDF), abgerufen am 24. Mai 2017
 Bjoern Daehlie vs Vegard Ulvang Men's 30km at World Championship 1993 Falun (HD), Video veröffentlicht am 13. Januar 2017auf youtube.com, abgerufen am 24. Mai 2017
 Bjorn Daehlie vs Sture Sivertsen Men's 10km at World Championship 1993 Falun (HD), Video veröffentlicht am 13. Januar 2017 auf youtube.com, abgerufen am 24. Mai 2017
 Yelena Välbe vs Stefania Belmondo Women's 15km at World Championship 1993 Falun (HD), Video veröffentlicht am 13. Januar 2017 auf youtube.com, abgerufen am 24. Mai 2017
 Stefania Belmondo vs Manuela Di Centa Women's 30km at World Championship 1993 Falun (HD), Video veröffentlicht am 14. Januar 2017 auf youtube.com, abgerufen am 24. Mai 2017
 Espen Bredesen-Falun 1993 110.5m, Video veröffentlicht am 27. März 2016 auf youtube.com, abgerufen am 24. Mai 2017

Einzelnachweise